Pescari se poate referi la:

 Pescari, Arad
 Pescari, Caraș-Severin

Vezi și 
 Pescar
 Pescaru (dezambiguizare)
 Pescarii, Ilfov
 Pescărie (cartier în Constanța)